Goto - comando de programação de computadores;
Goto - cidade japonesa da província de Nagasaki.
2621 Goto - um asteróide

Desambiguação